Rakovice (okres Piešťany), een gemeente in Slowakije
 Rakovice (okres Písek), een gemeente in Tsjechië